Graneros kan syfta på:

Argentina 

 Departamento de Graneros, kommun, Tucumán, 
 Graneros (kommunhuvudort), Tucumán,

Chile 

 Graneros (kommun), Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal, 
 Graneros (ort), Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal, 

Robotskapade Argentinaförgreningar